WPHL je lahko:

 WPHL-TV, televizijska postaja z licenco v Filadelfiji, Pensilvanija, ZDA
 Western Professional Hockey League, profesionalna hokejska liga od 1996 do 2001
 Western Pennsylvania Hockey League, polprofesionalna hokejska liga v začetku 20. stoletja